Хамроев — фамилия. Известные носители:
 Хамроев, Абдулкаюм (1886—1937) — таджикский поэт и писатель, литератор, журналист.
 Хамроев, Давлатжон (1993) — узбекский самбист.